Ловча може бити:

 Ловча (Жјар на Хрону), насељено мјесто у округу Жјар на Хрону, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Ловча (Доњи Кукурузари), насељено мјесто у општини Доњи Кукурузари, Банија, Република Хрватска